Името Иван Кючуков носят следните личности:

 Иван Павлов Кючуков (1881 – 1944), български военен деец, генерал
 Иван Страхилов Кючуков р. 1946, български футболист